50 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji pływackich, które odbyły się podczas XXVII Igrzysk Olimpijskich. Eliminacje i półfinały miały miejsce 21 września, a finał dzień później.

Tytuł mistrza olimpijskiego z poprzednich igrzysk roku nie obronił ówczesny rekordzista świata i olimpijski Rosjanin Aleksandr Popow. Medal z najcenniejszego kruszcu zdobyło dwóch zawodników – Amerykanie Anthony Ervin i Gary Hall Jr. – obaj przypłynęli na metę w tym samym czasie. Brązowy medal z czasem 22,03 s wywalczył Holender Pieter van den Hoogenband.

W finale popłynął Polak Bartosz Kizierowski, który uzyskał czas 22,22 s, zajmując piąte miejsce.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie australijskim (UTC+11:00) oraz polskim (CEST).

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Półfinały 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Półfinał 1.

Półfinał 2.

Finał 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Przypisy 

50 m stylem dowolnym mężczyzn